Turiška vas (Slovenj Gradec), plaats in Sloveense gemeente Slovenj Gradec, regio Koroška.
 Turiška vas na Pohorju, plaats in Sloveense gemeente Slovenska Bistrica, regio Podravska.